Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Unicef Open) van 2012 vond plaats van 17 tot en met 23 juni 2012 in de Nederlandse plaats Rosmalen, als onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2012. Het was de 17e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen vijf speelsters uit de top 20 deel. De als eerste geplaatste Samantha Stosur werd al in de eerste ronde uitgeschakeld, en wel door de Belgische Kirsten Flipkens. Titelverdedigster Roberta Vinci was als zesde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waar ook zij werd verslagen door Kirsten Flipkens. Het achtste reekshoofd Nadja Petrova uit Rusland won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als qualifier geplaatste Poolse Urszula Radwańska in twee sets. Petrova wist voor het eerst in haar carrière een grastoernooi op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste sinds elf maanden. De Belgische Yanina Wickmayer struikelde in de eerste ronde. Haar landgenote Kirsten Flipkens kwalificeerde zich via de voorronden voor het hoofdtoernooi; daarin bereikte ze – na uitschakelen van twee geplaatste speelsters (Samantha Stosur en Roberta Vinci) – de halve finale, waar ze verloor van de latere winnares Nadja Petrova. Ook Kim Clijsters reikte tot de halve finale, maar wegens een buikspierblessure zag ze van verdere deelname af – haar beoogde tegenstandster Urszula Radwańska wandelde daardoor naar de finale. De Nederlandse Kiki Bertens, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnares. Haar landgenote Arantxa Rus bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters waren Barbora Záhlavová-Strýcová en Klára Zakopalová. Zakopalová nam niet aan het toernooi deel. Záhlavová-Strýcová speelde samen met Dominika Cibulková – zij bereikten de halve finale, waar zij door de latere winnaressen werden verslagen. Het als eerste geplaatste Italiaanse duo Sara Errani / Roberta Vinci won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste Russische koppel Maria Kirilenko en Nadja Petrova; na "een set beiden" was een match-tiebreak nodig. Errani/Vinci maakten hiermee het dozijn gezamenlijke titels vol. Het Nederlandse team Indy de Vroome / Demi Schuurs kwam niet voorbij de eerste ronde. Hun landgenotes Kiki Bertens en Arantxa Rus struikelden eveneens in de eerste ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rosmalen 2012
Rosmalen